KEF est un sigle qui peut signifier :
 Kultura Esperanto-Festivalo, un festival culturel espérantophone ;
 KEF (où KEF signifie Kent Engineering & Foundry), une société britannique de fabrication de haut-parleurs.

KEF est un code qui peut signifier :
 .

 Le Kef, une ville de Tunisie, chef-lieu du gouvernorat du Kef ;
 gouvernorat du Kef, un gouvernorat du nord-ouest de la Tunisie.

(littérature)
 
 Le Kef est le symbole de la kajira dans l’œuvre Les Chroniques de Gor de John Norman.

Voir aussi 
 Dañs Kef, une danse bretonne

Code IATA des aéroports